Agrest bezeichnet:
 der Saft unreifer Weintrauben, siehe Verjus

Agrest ist der Familienname folgender Personen:
 Evgeny Agrest (* 1966), schwedischer Schachspieler
 Inna Agrest (* 1991), schwedische Schachspielerin
Matest Mendelejewitsch Agrest (1915–2005), russischer Mathematiker
 Svetlana Agrest (* 1966), schwedische Schachspielerin